Cuq puede referirse a:
 Cuq, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Cuq, comuna francesa situada en Tarn.
 Cuq-Toulza, comuna francesa situada en Tarn, que no debe confundirse con la anterior.
 CUQ o Círculo Universitario de Quilmes, club de rugby de Quilmes, Argentina.